Het ATP-toernooi van Boekarest 2016 (met de officiële naam BRD Năstase Țiriac Trophy 2016) werd gespeeld van 18 tot en met 24 april 2016. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.
Het enkelspel werd gewonnen door Fernando Verdasco. Hij versloeg in de finale Lucas Pouille met 6-3 en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Florin Mergea en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Chris Guccione en André Sá met 7-6 en 6-4.

Het toernooi van 2016 was de laatste editie van het toernooi. De ATP heeft het toernooi vanaf 2017 verplaatst naar het Hongaarse Boedapest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest